

Codici 
 D80 – negli scacchi, codice ECO di alcune varianti della Difesa Grünfeld

Altro 
 Nikon D80 – fotocamera della Nikon